Компе́ндиум ( «1) сбережение, сокращение; 2) средство, выгода, прибыль; 3) кратчайшая дорога, кратчайший путь, прямой путь»):

 Компендиум (компендий) — сокращённое изложение основных положений какой-либо дисциплины.
 Компендиум в киносъемке — устройство к киносъёмочному аппарату, состоящее из светозащитной бленды и держателя светофильтров.

См. также 
 Сумма